Asschuur (Gouda) 
Asschuur (Leiden)
Asschuur (Sassenheim)